Nom Anor es un personaje de ficción perteneciente al universo de Star Wars.

Es un Yuuzhan vong perteneciente a la casta intendente. Aparece en la serie de libros de La Nueva Orden Jedi. Uno de sus ojos ha sido reemplazado por una pequeña criatura escupe veneno conocida como Plaeryin Bol, asegurándose así estar siempre armado ante cualquier situación. 

Entró en la galaxia muchos años antes de la invasión Yuuzhan vong, para estudiar la situación en la galaxia y sus puntos estratégicos.
Además, se dedicó a sembrar el rencor y la desunión entre el mayor número posible de planetas de la Nueva República para debilitarlos y a adquirir la mayor cantidad posible de conocimientos útiles de cara a la invasión.

Personajes de Star Wars